La Spirale est un film de Valérie Mayoux, Jacqueline Meppiel et Armand Mattelart réalisé en 1974.
 La Spirale est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 La Spirale est un téléfilm de Miguel Courtois réalisé en 1998.
 La Spirale est une salle de concerts à Fribourg (Suisse).
 La Spirale est un webzine alternatif français créé dans les années 1990.

Voir aussi